Grijpstra en De Gier (boekenreeks), een reeks detectiveromans geschreven door Janwillem van de Wetering
 Grijpstra en De Gier (film), een film uit 1979 gebaseerd op het eerste boek uit de reeks: Het lijk in de Haarlemmer houttuinen
 Grijpstra & De Gier (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op de boekenserie